Trümpy ist der Familienname folgender Personen:

 Balz Trümpy (* 1946), Schweizer Komponist
 Berthe Trümpy (1895–1983), Schweizer Tänzerin und Tanzpädagogin
 Catherine Trümpy (* 1956), Schweizer Althistorikerin und Mykenologin
 
 Ivo Trümpy (* 1937), Schweizer Architekt, Hochschullehrer für Architektur und Politiker
 Johannes Trümpy (1798–1861), Schweizer Politiker, Richter und Arzt
 Rudolf Trümpy (1921–2009), Schweizer Geologe
 Sam Trümpy (1941–2003), Jazzmusiker